Kembang Ayun (Pondok Kelapa), een plaats in Indonesië
Kembang Ayun (Manna), een plaats in Indonesië
Kembang Ayun (Tanjung Sakti Pumu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing